Клемонс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клемонс, Кайл (род. 1990) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Клемонс, Кирси (род. 1993) — американская актриса.